A Republikanska futbołna grupa (1998/1999) była 75. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Liteks Łowecz.

Tabela końcowa 

1 Przy równej liczbie punktów decydowały bezpośrednie mecze: Pirin – Spartak 1:0 i 1:2, Botew – Szumen 5:2 i 1:1, Łokomotiw Płowdiw – Septemwri 2:0 i 1:1.

2 Trzy ostatnie zespoły spadły do II ligi, z której awansowały: Czernomorec Burgas, Bełasica Petricz i Olimpik Tetewen.

Finał Pucharu Bułgarii 
 CSKA SOFIA – Liteks Łowecz 1:0

Król strzelców 
 21 goli –  Dimczo Beliakow (Liteks Łowecz)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
1998 w Bułgarii
1999 w Bułgarii